Johann Spreng (1524-1601) – niemiecki meistersinger,
 Johann Jakob Spreng (1699-1788) – niemiecki pastor i tłumacz psalmów.